Le terme espadon peut désigner :

 Espadon (Xiphias gladius), un poisson de mer, présentant un long bec caractéristique ;
 Espadon-voilier (Istiophorus platypterus), un poisson de mer aussi appelé voilier de I'Indo-Pacifique ;
 Espadon,  une grande et large épée à deux tranchants se maniant à deux mains ;
 Le Secret de l'Espadon, une bande dessinée de Blake et Mortimer ;
 L'Espadon, un engin fictif supersonique qu'on retrouve dans cette bande dessinée ;
 L'Écurie Espadon, une équipe suisse de course automobile fondée par Rudi Fischer ;
 Le SNCASO SO.6020 Espadon, un prototype de chasseur à réaction français datant de la fin des années 1940 ;
 , le nom de plusieurs sous-marins français.

Voir aussi